Meanwhile steht für:

 Meanwhile (Celebrate-the-Nun-Album), Musikalbum aus dem Jahr 1990
 Meanwhile (10cc-Album), Musikalbum aus dem Jahr 1992